Nyikolaj Konsztantyinovics Kruglov (1950) világ- és olimpiai bajnok szovjet sílövő
Nyikolaj Nyikolajevics Kruglov (1981) világbajnok, olimpiai ezüstérmes orosz sílövő, előbbinek a fia